Strathern ist der Familienname folgender Personen:

 Marilyn Strathern (* 1941), britische Anthropologin und ehemalige Professorin am William Wyse Lehrstuhl für Sozialanthropologie an der Cambridge University
 Paul Strathern (* 1940), britischer Schriftsteller